Елена Соколовская:
 Соколовская, Елена Анатольевна (род. 1967) — израильский композитор, член Союза композиторов России.
 Соколовская, Елена Рабиговна (род. 1961) — советская и украинская волейболистка и украинский волейбольный тренер.